Rue des Noyers à Lyon ;
 Rue des Noyers à Paris.